Osoby o tym nazwisku:
 Danny Fiszman – południowoafrykański handlarz diamentami
 Ruchl Fiszman – izraelska poetka
 Samuel Fiszman – polski literaturoznawca